Uczelniana Organizacja Studencka - to forma prawna, w jakiej występują zrzeszenia studentów działające na podstawie przepisów o szkolnictwie wyższym. Charakter takich zrzeszeń może mieć np. koło naukowe.

Organizacje studenckie